Резиденція — місце постійного перебування керівника чи керівництва
 Резиденція — село, Охотський район, Хабаровський край, Росія